Bogović je hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu, Rijeci i Slunju.

Osobe s prezimenom Majić 
Davorin Bogović (rođ. 1960.), hrvatski rock pjevač
Lovrenc Bogović (1723. – 1789.), hrvatski franjevac, pisac i svećenik
Mile Bogović (rođ. 1939.), hrvatski biskup
Mirko Bogović (1816. – 1893.), hrvatski pjesnik i političar

Izvori 

 Hrvatska prezimena